Lišnice ou Líšnice est un toponyme qui peut désigner :

Lišnice, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Líšnice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Líšnice, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Líšnice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie